Klan (celt. clan) – ród spokrewnionych lub spowinowaconych ze sobą osób lub też związek osób wspierających się i mających wspólne interesy.

 klan – pojęcie z dziedziny antropologii kultury
 klan – klan szkocki
 klan – klan japoński
 Klan – polski serial telewizyjny emitowany od 1997 w reżyserii Pawła Karpińskiego
 Klan (Le Clan) – dramat filmowy produkcji francuskiej z 2004 w reżyserii Gaëla Morela 
 Klan – polska grupa rockowa 
 klan – określenie stosowane dla grupy graczy w grach komputerowych
 KLAN (Klub Ludzi Artystycznie Niewyżytych) – młodzieżowy ruch artystyczny działający w Polsce w latach 1992–1996
 Klan – albański tygodnik
 Klan – polskie pismo o tematyce hip-hopowej
 Klan – debiutancka EP-ka polskiego zespołu rockowego Klan, wydana w 1970 roku
 Klan – singel Mahmooda